Колбасюк:

 Колбасюк, Валерий Васильевич (1940—2013) — советский футболист, защитник; молдавский арбитр и инспектор.
 Колбасюк, Владимир Валерьевич (род. 1968) — молдавский футболист, арбитр.